İstiklâl Marşı (es. La Marcha de la Independencia) es el himno nacional de Turquía, adoptado oficialmente el 12 de marzo de 1921. Un total de 724 poemas fueron sometidos a una competición a escala nacional organizada para el hallazgo de la composición original más conveniente para esta marcha nacional.

Un poema de 10 estrofas escrito por el renombrado poeta Mehmet Akif Ersoy fue adoptado unánimemente por la Asamblea Nacional Magnífica Turca. Veinticuatro compositores participaron en otra competición dispuesta para la selección de una composición musical que satisfaría el himno nacional elegido lo mejor posible. El consejo, que podía solamente reunirse en 1924 debido a la Guerra de Independencia turca, adoptó la música compuesta por Ali Rıfat Çağatay. Las palabras del himno nacional fueron cantadas a esta música hasta 1930. Después de eso, la música del himno nacional fue cambiada a un arreglo escrito por Osman Zeki Üngör, director de la orquesta sinfónica presidencial, y las letras se han cantado a este acompañamiento musical desde ahí en adelante. Cabe destacar sin embargo, que solamente se cantan las primeras dos estrofas.

La República Turca del Norte de Chipre adoptó el mismo himno en 1983.

Letra

Original 
Solo se cantan los dos primeros versos (en negrita).

Transcripción fonética

Referencias

Enlaces externos 
 Version bandera

Símbolos de Turquía
Turquia
Símbolos de la República Turca del Norte de Chipre
República Turca del Norte de Chipre
Composiciones en sol menor